Companyia de la Badia de Hudson, empresa comercial del Canadà
 Compagnie Bancaire Helvétique, empresa de serveis financers de Suïssa
 Síndrome de Claude Bernard-Horner, síndrome de la cara causada per una lesió en el sistema nerviós simpàtic
 Cel·lobiohidrolasa, tipus de cel·lulasa que allibera cel·lobiosa
 CBH també és el codi UCI del Castellblanch-Deportpublic-Otero-Mx Onda, equip ciclista d'Espanya
 .cbh també és l'extensió dels fitxers de base de dades de ChessBase, programari d'escacs